Denumirea de Otok se poate referi la următoarele locuri:

în Bosnia și Herțegovina
 Otok, Bosnia și Herțegovina, sat de lângă Ljubuški

în Croația
 Otok, oraș în cantonul Vukovar-Srijem.
 Otok, comună în cantonul Split-Dalmația;
Otok, Međimurje, sat din cantonul Međimurje, Croatia

în Polonia
 Otok, Pajęczno, sat din centrul Poloniei
 Otok, Poddębice , sat din centrul Poloniei
 Otok, Silezia Inferioară, sat din SV Poloniei
 Otok, Pomerania, sat din nordul Poloniei
 Otok, Pomerania Occidentală, sat din NV Poloniei

în Slovenia
 Otok, Cerknica, sat din comuna Cerknica
 Otok, Metlika, sat din comuna Metlika